Колонтаевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Колонтаевка — посёлок в Льговском районе Курской области.
 Колонтаевка — посёлок в Болховском районе Орловской области.